Il singolare del torneo di tennis Cairo Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alberto Berasategui che ha battuto in finale Karim Alami 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (Campione)
 Javier Sánchez (secondo turno)
 Karim Alami (finale)
 Dinu Pescariu (primo turno)

 Gilbert Schaller (quarti di finale)
 Davide Sanguinetti (secondo turno)
 Jérôme Golmard (primo turno)
 Francisco Roig (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1997